III. Vilmos szicíliai király (1185–1198)
 III. Vilmos, Hainaut grófja (1286-1337)
 III. Vilmos türingiai tartománygróf (1425–1482)
 III. Vilmos angol király (1689-1702)
 III. Vilmos holland király (1849-1890)